Гуменяк — українське прізвище.

 Гуменяк Василь Юрійович (*1960) — український футболіст, захисник.
 Гуменяк Дмитро Васильович (*1976) — український футболіст, півзахисник.

Українські прізвища